Barber Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barber Creek (Arkansas), im Logan County
 Barber Creek (Georgia), im Oconee County
 Barber Creek (Clinton County, Iowa)
 Barber Creek (Monona County, Iowa)
 Barber Creek (Douglas County, Kalifornien)
 Barber Creek (Humboldt County, Kalifornien)
 Barber Creek (Claiborne Parish, Louisiana)
 Barber Creek (Rapides Parish, Louisiana)
 Barber Creek (Ogemaw County, Michigan)
 Barber Creek (Van Buren County, Michigan)
 Barber Creek (Minnesota), im St. Louis County
 Barber Creek (Mississippi), im Scott County
 Barber Creek (Missouri), im Sullivan County
 Barber Creek (Blaine County, Montana)
 Barber Creek (Missoula County, Montana)
 Barber Creek (Nevada), im Douglas County
 Barber Creek (North Carolina), im Pitt County
 Barber Creek (Jefferson County, Oregon)
 Barber Creek (Lane County, Oregon)
 Barber Creek (Wisconsin), im Sawyer County
 Barber Creek (Wyoming), im Johnson County

Siehe auch:
 Barbers Creek